Сезон 1989 стал для ЦСКА 4-м во втором дивизионе чемпионата СССР по футболу. В прошлом сезоне клуб приложил много усилий, чтобы вернуться в высший дивизион, но не получилось. В этом сезоне в клубе произошли перемены: появился первый президент — Виктор Мурашко, был назначен новый тренер — Павел Садырин. Изменения в составе команды были небольшими, но этого хватило чтобы наконец-то, спустя 2 года вернуться в элиту советского футбола.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Первая лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР 1989/1990

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1990 году.

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1989
ЦСКА
ЦСКА